Esta é uma lista de clubes campeões de competições de caráter nacional do futebol brasileiro e contempla apenas os títulos reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A despeito da atual CBF ter sido fundada apenas em 1979, as competições nacionais podem ser vistas desde as primeiras décadas do século XX no Brasil. Logo em 1914, foi fundada no País a Federação Brasileira de Sports, que anos mais tarde, em 1916, passou a se chamar Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Com a necessidade de adequação a um decreto da FIFA que determinava a obrigatoriedade de entidades nacionais terem dedicação exclusiva ao desenvolvimento do futebol, surgiu, no fim dos Anos 1970 a CBF.

Atualmente a lista conta 114 títulos e o nome de 25 clubes.

História 
A história do futebol no Brasil revela uma variedade de campeonatos de caráter nacional:

 Campeonato Brasileiro (desde 1959): também conhecido como Brasileirão, é o principal campeonato de futebol do país, oficialmente tendo sua origem com a criação da Taça Brasil, o primeiro certame nacional da história. Apesar de ter sido instituído em 1954 pela CBD, com a finalidade de apontar o clube campeão brasileiro da temporada, e de ter seu regulamento definido no ano seguinte, a sua primeira edição não pôde ocorrer em 1955, como havia sido planejado, em razão do calendário do futebol nacional entre 1955 e 1958 já haver então sido aprovado, não podendo o mesmo ser alterado em função da Copa do Mundo de 1958. Sendo assim, ficou definido a competição começar somente em 1959. Porém, como na época ainda havia limitação de datas, restrições econômicas e dificuldades para viagens e transporte interestaduais em um país com dimensões continentais, a competição foi montada do modo mais econômico possível. Desta forma, participavam apenas os campeões estaduais e, a partir de 1961, o campeão da edição anterior, que se enfrentavam em um grande sistema eliminatório. Sua última edição ocorreu em 1968. Em 1967, surge a versão expandida do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ficando conhecida como "Robertão". Este certame foi criado a partir da expansão do Torneio Rio-São Paulo, e se tornou a primeira competição a englobar os principais clubes do Brasil. Em 1968, passa a ser denominado oficialmente pela CBD como Taça de Prata, sendo sucedido, em 1971, pelo Campeonato Nacional de Clubes — que foi considerado pela entidade máxima do futebol brasileiro como sendo a primeira edição do Campeonato Brasileiro, de 1976 até 2010, quando a CBF unificou os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa/Taça de Prata aos títulos brasileiros a partir de 1971. Houve pouquíssimas diferenças entre a  última edição do "Robertão", em 1970, e a primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes. Antes de receber oficialmente sua designação atual, em 1989, o "Brasileirão" também foi chamado de Copa Brasil, Taça de Ouro e Copa União, e posteriormente em 2000, foi denominado Copa João Havelange. De 1971 a 2002 o campeonato teve 32 edições e 32 fórmulas diferentes. Desde 2003, as equipes se enfrentam em turno e returno por pontos corridos, sistema utilizado principalmente na Europa.
 Copa do Brasil (desde 1989): competição disputada no sistema eliminatório em uma ou duas partidas, conhecido popularmente como mata-mata. Nela participam representantes de todos os estados.
 Supercopa do Brasil (1990-1991; desde 2020): Competição disputada entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil do ano anterior, num formato semelhante às supercopas existentes em vários países da Europa.
 Copa dos Campeões (2000 a 2002): competição disputada entre os melhores colocados nas copas regionais (Rio-São Paulo, Sul-Minas, Nordestão, Copa Norte e Copa Centro-Oeste), e que indicava o campeão para a Libertadores.
 Torneio dos Campeões Estaduais da CBD (1920), Torneios dos Campeões Estaduais da FBF (1937), Torneio dos Campeões da CBD (1969), Copa dos Campeões da Copa Brasil (1978), Torneio dos Campeões (1982): campeonatos que tiveram apenas uma edição.

Campeões

Títulos por clube

Títulos por federações

Competições não incluídas na lista 
A lista inclui apenas as competições de abrangência nacional comprovadamente organizadas diretamente pela CBD ou CBF, ou seja, as citadas acima. Ao longo do tempo, a CBD e posteriormente a CBF patrocinaram ou deram reconhecimento oficial a diversos torneios que objetivavam alcance nacional, disputados por diversas razões, alguns dos quais não tendo sido organizados por estas entidades. Para evitar polêmicas sobre estes torneios, eles não são incluídos na lista, que inclui apenas competições organizadas pela CBD ou CBF.

 Torneio do Povo: torneio cujo critério original era incluir o clube supostamente de maior torcida em seu respectivo estado  (independente do desempenho do clube no respectivo Campeonato Estadual), sendo organizado pelo Flamengo e gerido pelos clubes participantes, e cuja edição de 1973 foi patrocinada pela CBD. Apenas no fim desta edição discutiu-se se o torneio era reconhecido como oficial pela CBD.
 Copa dos Campeões Mundiais: disputada entre todos os clubes do Brasil (daí o caráter nacional do torneio) que haviam sido campeões da Copa Intercontinental, tendo a Copa dos Campeões Mundiais sido criada e organizada pelo SBT, e incluída no calendário oficial da CBF de 1996 e 1997, com esta reconhecendo-a oficialmente.
 Copa da Primeira Liga do Brasil: surgida como um movimento de liga nacional de clubes, teve o seu torneio aprovado pela CBF na condição de jogos amistosos. Cabe ressaltar que a Primeira Liga é uma competição amparada no inciso I do art. 217 da Constituição Federal e nos termos da legislação desportiva federal, gozando de autonomia quanto à sua organização e funcionamento, não estando sujeita a ingerência ou interferência estatal e federativa, a teor do disposto nos incisos XVII e XVIII do art. 5º da Constituição Federal, não carecendo de reconhecimento pela CBF. Porém, tendo a CBF como parâmetro, a competição deve ser tida como amistosa.
 Seletiva para a Libertadores: apesar de conceder vaga na Copa Libertadores da América de 2000 e ter sido organizada pela CBF, o torneio paralelo disputado em 1999 não é computado, pois o critério de participação na Seletiva era a eliminação dos clubes no Campeonato Brasileiro, ou seja, "premiava o insucesso" dos participantes no Brasileiro de 1999. Ao mesmo tempo que era intercalada com a disputa nacional, assim como a Taça de Prata em relação a Taça de Ouro dos anos 1980.
 Torneio Heleno Nunes: torneio não colocado na lista, pois mesmo tendo sido organizado pela Federação Paulista de Futebol com o apoio da CBF, foi disputado pelos clubes eliminados do Campeonato Brasileiro de 1984, em formato de turno único, com todos os clubes participantes se enfrentando. Não possuía critério objetivo de classificação (não sendo seguida a sequência dos melhores eliminados), funcionando por convite.
 Torneio dos Campeões de 1967: competição amistosa entre campeões estaduais (SP, RJ e MG), organizada pela Federação Mineira.
 Torneio de Integração Nacional: competição disputada em 1971 no estado de Goiás, reunindo 16 times de diferentes estados, a maioria deles goianos. Foi realizado em protesto contra a exclusão de várias regiões do país na primeira edição do Campeonato Nacional de Clubes (atual Campeonato Brasileiro) que se realizou no mesmo ano. Portanto, em que pese a chancela da CBD, por ser uma "concorrência" ao Brasileiro, não será incluso.
 Torneio Centro/Sul x Norte/Nordeste de 1969: amistoso.

Polêmica sobre a Copa União 
Nota: o Troféu Roberto Gomes Pedrosa também não é contabilizado por ser um dos módulos do Brasileirão de 1987.

A conquista do Módulo Verde, cujo nome comercial foi o de Copa União, da competição, pelo Flamengo, tratada à época por parte da imprensa como um título brasileiro ao clube, chegou a ser reconhecida como Campeonato Brasileiro pela CBF, através de Resolução de Presidência da CBF, mas o reconhecimento foi revogado por força de decisão judicial, da qual o então presidente da CBF Ricardo Teixeira disse discordar porém acatar, fazendo esta revogação através de nova Resolução de Presidência. Isso tudo em 2011.

Em 2015, a CBF "dividiu" o título em seu "Guia Oficial", antes em 2012, alegou "erro no material enviado à gráfica". Porém, sem formalização via Resolução de Presidência, com o Guia trazendo informações de fontes externas à CBF (como por exemplo a própria Wikipédia), citadas na seção Bibliografia do mesmo. A partir do ano seguinte, não houve mais nenhuma publicação de guia listando campeões brasileiros por parte da CBF.

Em março de 2016, a questão foi decidida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma desfavorável ao pleito do Flamengo, permanecendo o Sport Club do Recife como único campeão brasileiro de 1987.

Em 2019, em uma nota enviada a imprensa, a CBF informou que acata a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o  é o único campeão brasileiro de 1987, mas que, "a título de opinião, sob o ponto de vista esportivo, o Flamengo também é merecedor da designação de campeão brasileiro de 1987". Quando foi entregar o troféu de Campeão Brasileiro de 2019 ao , o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ergueu o troféu 7 vezes, segundo alguns meios de comunicação, ratificando, a opinião da CBF sobre a conquista da Copa União de 1987. Noticiando a conquista do clube carioca em seu site oficial, a CBF incluiu "1987 (Copa União)" entre os títulos brasileiros de 1983 e 1992.

Algumas fontes qualificam a conquista do Módulo Verde pelo mesmo como um título de âmbito nacional em separado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tal abordagem não será adotada neste presente verbete. Sendo este presente verbete uma lista quantitativa de títulos, em que os diferentes títulos são somados sem distinção de status ou importância, não há na prática qualquer diferença, para os fins deste presente verbete, entre contabilizar a conquista do Flamengo seja como Campeonato Brasileiro ou como título apartado do mesmo, de modo que contabilizá-lo como título apartado do Campeonato Brasileiro estaria, também, em desacordo à situação vigente imposta pelo STF.

Bibliografia 
 KLEIN, Marco Aurélio e AUDININO, Sérgio Alfredo - O almanaque do futebol brasileiro. São Paulo: Editora Escala, 1998.

Ver também 
 Lista de campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol
 Lista de campeões da Copa do Brasil de Futebol
 Lista de títulos interestaduais do futebol brasileiro
 Lista de títulos internacionais de clubes brasileiros de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol

 
Brasil